Фулбария:
 Фулбария — город на севере Бангладеш, административный центр одноимённого подокруга.
 Фулбария — подокруг на севере Бангладеш в составе округа Маймансингх.